Шермур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шермур, Эдвард (англ. Edward Shearmur; род. 28 февраля 1966 года) — британский кинокомпозитор.
 Шермур, Эллисон (англ. Allison Ivy Shearmur; 23 октября 1963, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США — 19 января 2018, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский кинопродюсер.